Blümlisalp évoque :
 un sommet des Alpes bernoises en Suisse, le Blüemlisalp ;
 un bateau à roues à aubes naviguant sur le lac de Thoune au pied des Alpes bernoises, le Blümlisalp.